Сомарачи има више значења:

 Сомарачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сомарачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сомарачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику